Hinata est un prénom mixte japonais mais généralement il est plus utilisée pour les filles.
 
 Hinata Hyûga est un personnage du manga Naruto. 
 Hinata Tachibana est un personnage du manga Tokyo Revengers. 
 La Pension Hinata est un lieu fictif dans l'univers de Love Hina.
 Hinata Satō est une chanteuse au sein du groupe Sakura Gakuin.
 Megumi Hinata est une chanteuse de J-pop.
 Les Hinata sont une famille dans le manga Sergent Keroro.
 Hinata Shôyô est le personnage principal du manga Haikyū!!
 Hajime Hinata est le personnage principal du visual novel Danganronpa 2: Goodbye Despair